935 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 935 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 013570.
 935 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298335.